Bailout (film), een toekomstige film met Jack Black
Bail-out (economie), overheidsinterventie om het faillissement van een bedrijf of land te vermijden

Zie ook 
Borgtocht (strafrecht)